JônicoPE ou JónicoPE pode referir-se a:
 Jônios ou Jónios - povo helénico oriundo da Jónia, arquipélago localizado no Mar Egeu.
 Ordem jônica ou jónica - uma das ordens arquitetónicas clássicas.
 Modo jônio ou jónio - escala possuindo o dó como nota inicial e final, similar ao modo maior moderno.
 Mar Jônico ou Jónico - um dos vários mares do Mediterrâneo.

Desambiguação